Xanthia signata är en fjärilsart som beskrevs av Krüger. Xanthia signata ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
signata